Union Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Chapel (Maryland), ID-Nr. 75000904
 Union Chapel (Massachusetts), ID-Nr. 90000677
 Union Chapel (New Hampshire), ID-Nr. 08001411
 Union Chapel (Greene County, New York), ID-Nr. 01001394
 Union Chapel (Suffolk County, New York), ID-Nr. 84000296

Siehe auch:
 Union Church